Этинген:

 Этинген — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Этинген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.